Gongombili peut désigner plusieurs communes et localités au Burkina Faso :
 Gongombili-Gongoné, une localité située dans le département de Gaoua
 Gongombili-Kpovèra, une localité située dans le département de Gaoua
 Gongombili-Paboulona, une localité située dans le département de Gaoua
 Gongombili-Yèfara, une localité située dans le département de Gaoua